La competició individual femenina fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Pequín de 2008. La competició es realitzà al Centre Olímpic de Tennis entre els dies 10 i 17 d'agost de 2008 sobre pista dura.

Hi participaren 64 tennistes de 33 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Ana Ivanović 
  Jelena Janković 
  Svetlana Kuznetsova 
  Serena Williams 
  Ielena Deméntieva 
  Dinara Safina 
  Venus Williams 
  Agnieszka Radwańska 

  Vera Zvonariova 
  Daniela Hantuchová 
  Ágnes Szávay 
  Viktória Azàrenka 
  Patty Schnyder 
  Flavia Pennetta 
  Alizé Cornet 
  Dominika Cibulková

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual femení a Pequín 2008  a ITF 
 Quadre individual femení a Pequín 2008  a sports-reference 
 Quadre 

Femeni Individual